La Prva hrvatska nogometna liga 2015-2016, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2015-2016 per motivi di sponsorizzazione, è stata la venticinquesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 10 luglio 2015 e il 14 maggio 2016, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo diciottesimo titolo (ventiduesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Ilija Nestorovski () con 25 reti.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2014-2015 è stato retrocesso lo Zadar, mentre dalla Druga HNL è stato promosso l'Inter Zaprešić.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2016-2017.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualifica per il primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda in Druga HNL 2015-16.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2016-17.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2016-2017.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2016-2017.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Spareggio 
L' (9º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

 Nella partita di ritorno al 90º minuto si è andati direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. 
  rimane in Prva Liga,  in Druga.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Zoran Mamić

 

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2015-2016
Treća Liga 2015-2016
Hrvatski nogometni kup 2015-2016

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Prva hrvatska nogometna liga